Simla (Colorado), een plaats in de Verenigde Staten
Shimla (stad in Himachal Pradesh); de hoofdstad van de Indiase staat Himachal Pradesh
Shimla (district in Himachal Pradesh); een district in de Indiase staat Himachal Pradesh
Simla (Hooghly); een census town in de Indiase staat West-Bengalen
Akkoord van Simla, een verdrag tussen Tibet, China en het Verenigd Koninkrijk in 1914
Verdrag van Shimla, een verdrag tussen India en Pakistan in 1971